Санта Тереса Дос има више значења:

 Санта Тереса Дос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тереса Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику